T-Reihe steht für:

 Iveco T-Reihe, Nutzfahrzeug-Baureihe von Iveco
 T-Reihe, japanische Blitzgeräte, siehe Canon Speedlite #T-Reihe
 T-Reihe, Phagen, siehe Bakteriophagen #Aufbau
 T-Reihe, Kana-Zeichen, siehe Ableitungstafel der Kana-Zeichen #T-Reihe

Siehe auch:
 Baureihe T